Kępie na Wyżynie Miechowskiej – rezerwat przyrody w gminie Kozłów, w powiecie miechowskim, w województwie małopolskim
 Kępie na Wyżynie Miechowskiej – obszar Natura 2000 w gminie Kozłów, w powiecie miechowskim, w województwie małopolskim